Кумсара:
 Кумсара — река в Вологодской области, приток Казары,
 Кумсара — деревня в Кадуйском районе Вологодской области, на берегу реки Кумсары.